Gluck ist der Familienname folgender Personen:
 Alma Gluck (1884–1938), US-amerikanische Opernsängerin
 Barbara Gluck (* 1938), US-amerikanische Fotografin und Kriegsjournalistin
 Carol Gluck (* 1941), US-amerikanische Japanologin und Historikerin
 Christoph Willibald Gluck (1714–1787), deutscher Komponist
 Herschel Gluck (* 1959), britischer orthodoxer Rabbiner
 Griffin Gluck (* 2000), US-amerikanischer Schauspieler
 John Gluck (1906–1952), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Maxwell Henry Gluck (1899–1984), Botschafter der Vereinigten Staaten in Ceylon
 Themistocles Gluck (1853–1942), deutscher Chirurg
 Viktor Gluck (1897–1957), österreichischer Kameramann
 Will Gluck, US-amerikanischer Regisseur

Gluck steht für:
 (7624) Gluck, Asteroid des Hauptgürtels
 Gluck Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Ritter Gluck
 Kluck
 Cluck
 Glück (Begriffsklärung)